Il doppio  del The Jersey International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Eric Butorac e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rohan Bopanna e Ken Skupski hanno battuto in finale 6–2, 2–6, [10–6] Jonathan Marray e Jamie Murray.

Teste di serie 

 Rohan Bopanna /  Ken Skupski (campioni)
 Jonathan Marray /  Jamie Murray (finale)

 Yves Allegro /  Jeff Coetzee (primo turno) 
 Nicolas Mahut /  Lovro Zovko (semifinali)

Tabellone

Note 
 

The Jersey International 2010